Эшмол () — фамилия. Известные носители:

 Эшмол, Бернард (1894—1988) — британский археолог и историк, специалист по древнегреческой скульптуре.
 Эшмол, Элиас (1617—1692) — английский антиквар, политический деятель, собиратель древностей, алхимик и астролог.

См. также 
 Музей Эшмола